Земовит Цешинский (, ; 1339/1340 — 29 ноября 1390) — генеральный приор Чешской провинции ордена иоаннитов в 1373—1390 годах. Представитель цешинской княжеской династии Силезских Пястов, один из младших сыновей цешинского князя Казимира I.

Происхождение 
Земовит Цешинский родился в 1339 или 1340 году и принадлежал к третьему поколению цешинской ветви Силезских Пястов: его отец Казимир I Цешинский (ум. 1358) был сыном первого цешинского князя Мешко I. Отец Земовита был одним из четырёх силезских князей, присягнувших в 1327 году на верность чешскому королю Яну Люксембургскому. Мать Земовита, Евфимия Мазовецкая, происходила из мазовецкой ветви династии Пястов и была дочерью Тройдена I, князя Черского и Сохачевского.

Духовно-рыцарская карьера 

Духовно-рыцарская карьера Земовита Цешинского началась по достижении им двадцатилетнего возраста. Между 1360 и 1362 годами Земовит занял должность малаолесницкого комтура приората ордена рыцарей-иоаннитов в Чешском королевстве. Точно определить год вступления в должность по дошедшим до нас источникам невозможно: последний документ, подписанный его предшественником Кнехтом фон Гаугвицем, датирован 27 октября 1359 года, первая грамота Земовита в качестве малаолесницкого комтура — 18 марта 1362 года. Последний сохранившийся документ, в котором Земовит фигурирует в должности комтура, датирован 3 декабря 1367 года, после чего упоминания о нём почти на четыре года пропадает из источников. За период управления Земовитом Цешинским малаолесницкое комтурство существенно увеличилось в рамках орденской структуры силезской части чешской провинции, что стало существенным основанием для последующего переноса административного центра силезской части провинции ордена из Великого Тынца в Малую Олесницу, более того, в 80-х годах XIV века здание комтурства в Малой Олеснице стало одной из резиденций генерального приора.

В первой половине 1371 года умер генеральный приор Чешской провинции ордена иоаннитов Ян из Звиржетиц: в январе он составил и заверил своё завещание, а в документе от 21 июля 1371 года в качестве местоблюстителя должности генерального приора (locumtenens per Boemian) указан уже Земовит Цешинский. Утверждению Земовита в должности генерального приора предшествовал длительный и ожесточённый спор между Римской курией, стремившейся усилить контроль над Чешской провинцией ордена, с одной стороны, и королём Чехии и императором Карлом Люксембургским, с другой. На стороне Рима выступил великий магистр ордена иоаннитов Раймон Беранже, поддержавший папского кандидата Гессо фон Шлегельгольца. Карл Люксембургский настаивал на кандидатуре Земовита Цешинского, брат которого, князь Пшемыслав I Носак, был одним из ведущих дипломатов королевского двора. В конце концов, под давлением императора папа Григорий XI перестал поддерживать своего кандидата и передал решение спора на рассмотрение великого магистра ордена. Всё это время, пока решался вопрос о назначении нового генерального приора провинции Земовит Цешинский продолжал исполнять его функции, в частности, участвовал в разрешении имущественного спора между брненским комтурством и Старобрненским монастырём цистерцианок. В документах, касавшихся этого спора Земовит фигурирует с титулом провинциала ордена в Чешском приорате (provincialis ordinis in prioratu Boemie).

Утверждение Земовита Цешинского в должности генерального приора Чешской провинции ордена иоаннитов произошло во второй половине 1373 года: если в грамоте от 18 июля он фигурировал ещё с титулом местоблюстителя (locumtenens prioratus Boemie), то в ноябре того же года папа Григорий титуловал его чешским приором. Вместе с тем Римская курия предприняла меры к существенному усилению контроля за использованием имущества Чешской провинции ордена иоаннитов, проведя ревизию-визитацию в 1373 году и усилив фискальное давление на чешский приорат. Великий западный раскол, последовавший после смерти папы римского Григория XI в 1378 году, затронул и орден иоаннитов. Новый папа Урбан VI и назначенный им альтернативный магистр («антимагистр») ордена иоаннитов Риккардо Караччоло попытались принудить Земовита Цешинского к участию в противостоянии враждующих партий в империи, в частности, сохранился документ Урбана VI от 5 сентября 1387 года, предписывающий генеральному приору Земовиту Цешинскому все платежи, ранее направлявшиеся им великому магистру ордена иоаннитов, направлять в папскую курию до тех пор, пока великий магистр будет поддерживать антипапу Климента VII. Генеральный приор Чешской провинции, однако, уклонился от активного участия в конфликте, преимущественно оставаясь в своей резиденции в Силезии. Кроме исполнения функций генерального приора Земовит в этот период принимал некоторое участие в управлении родовым Цешинским княжеством, помогая своему старшему брату Пшемыславу, в частности, 8 января 1389 года Земовит участвовал в собрании оборонительного союза силезских князей в Особлаге.

Орденский центр чешского приората в Праге достиг при Земовите Цешинском своих наибольших размеров. Финансово-экономическое положение Чешской провинции в период его управления существенно улучшилось, что позволило Земовиту отослать существенную сумму денег в резиденцию ордена иоаннитов на Родос для финансирования войны с турками. Провинциальные капитулы ордена иоаннитов собирались при Земовите регулярно — в 1377 году в Опаве, в 1382 году в Кладско и в 1387 году вновь в Опаве. Он умер, согласно старейшим источникам, 29 ноября 1390 года.

Описание герба 
На сохранившихся до наших дней печатях Земовита Цешинского изображено два варианта его герба. Первый вариант герба Земовит использовал на своих печатях со времён нахождения в должности комтура вплоть до конца своей жизни. Самая ранняя печать Земовита (круглая диаметром 35 мм) с этим вариантом герба сохранилась на документе, датированном 8 марта 1363 года. Первый вариант представляет собой готический геральдический щит с лазурным полем, на котором изображена глядящая вправо золотая орлица в червлёных доспехах (имеются ввиду клюв и лапы). В клюве орлица держит серебряный восьмиконечный крест. Второй, более роскошный, вариант герба сохранился на печатях 1376—1384 годов. Этот вариант представляет собой разделённый на четыре поля геральдический щит; в первом и четвёртом лазурных полях изображена золотая орлица в червлёных доспехах (клюв, лапы), во втором и третьем червлёных полях — серебряный геральдический крест.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Силезские Пясты
Главы Чешской провинции Ордена госпитальеров